Sheed ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Sheed (1897–1981), australischer katholischer Theologe
 Wilfrid Sheed (1930–2011), britisch-amerikanischer Schriftsteller